Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1889 rozegrano w dniach 1 lipca – 13 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet 
 Blanche Bingley Hillyard –  Lena Rice, 4–6, 8–6, 6–4

Gra podwójna mężczyzn 
 William Renshaw /  Ernest Renshaw –  Ernest Lewis /  George Hillyard 6–4, 6–4, 3–6, 0–6, 6–1

Przypisy 

Wimbledon 1889